Vico může být:

Příjmení 
 Enea Vico (1523-1567) - italský groteskní rytec
 Fedor Vico (*1944) – slovenský karikaturista
 Francesco de Vico (1805–1848) – italský astronom
 Giambattista Vico (1668–1744) – italský filosof, historik a právník

Křestní jméno 
 Vico Consorti (1902–1979) – italský sochař

Místní název nebo jeho součást 
 Vico (jezero) – italské jezero
 Fossato di Vico – italská obec v oblasti Umbrie

Externí odkazy